Loprais ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Loprais (* 1988), tschechischer Rallyefahrer
 Karel Loprais (1949–2021), tschechischer Rallyefahrer